

Lokalizacje

Niemcy 
 Grünwald – dzielnica gminy Lenzkirch w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Breisgau-Hochschwarzwald
 Grünwald – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Monachium

Osoby 
 Josef Grünwald – niemiecki biskup
 Pascal Grünwald – austriacki piłkarz

Inne 
 Grünwald – zamek

Zobacz też 
 Grunewald
 Grunwald
 Grünewald
 Grünwalder Forst